Buschbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Buschbacher (1931–1993), deutscher Politiker 
 Hartmut Buschbacher (* 1958), deutscher Bundes-Rudertrainer

Siehe auch:
 Buschbach